Alficoz se puede referir a:

Plantas 
  El nombre vulgar de Cucumis melo subespecie flexuosus (L.).
  El nombre vulgar de Ecballium elaterium (L.)

Arabismos